Кубский — фамилия; имеет женскую форму Кубская.
 Кубский, Станислав (1876—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Кубский, Филип — профессиональный польский киберспортсмен, также известный как «Neo».